Шонгау:

 Шонгау — город в Германии, районный центр, расположен в земле Бавария.
 Шонгау — коммуна в Швейцарии, в кантоне Люцерн.